Abramson ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Abramson (1752?–1811), deutscher Medailleur und Münzmeister
 Glenda Abramson (* 1938), britische Semitistin
 Herb Abramson (1916–1999), US-amerikanischer Musik-Produzent
 Jerry Abramson (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Jill Abramson (* 1954), US-amerikanische Journalistin
 Larry Abramson (* 1954), israelischer Künstler
 Lyn Yvonne Abramson (* 1950), US-amerikanische Psychologin
 Norman Abramson (1932–2020), US-amerikanischer Ingenieur und Informatiker

 Phil Abramson (1933–1987), US-amerikanischer Szenenbildner
 Robert Marvin Abramson (1928–2008), US-amerikanischer Pianist, Dirigent, Komponist, Autor und Musikpädagoge 
 Shraga Abramson (1915–1996), israelischer Theologe

Siehe auch:
 Abrahamson